Die Formel-BMW-ADAC-Saison 2004 war die dritte Saison der deutschen Formel-BMW-Meisterschaft. Sie begann am 17. April 2004 in Hockenheim und endete am 3. Oktober 2004 an selber Stelle. Sebastian Vettel gewann den Meistertitel der Fahrer, sein Team ADAC Berlin-Brandenburg die Meisterschaft der Teams.

Starterfeld 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das FB02-Chassis von Mygale und 140 PS starke Motoren von BMW.

Rennkalender 
Die Rennen fanden überwiegend im DTM-Rahmenprogramm statt, einmal trat die Serie zusammen mit der Formel 1 an.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2004